Plaza Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Plaza Hotel (Colorado), ID-Nr. 83001317
 Plaza Hotel (Florida), ID-Nr. 92001698
 Plaza Hotel (Missouri), ID-Nr. 01000010
 Plaza Hotel (Ohio), ID-Nr. 84001041
 Plaza Hotel (Texas), ID-Nr. 80004110

Siehe auch:
 The Plaza, Hotel in New York City, ID-Nr. 78001878
 Plaza Fuerte Hotel